Diese Liste enthält Feldhandballspiele der schwedischen Feldhandballnationalmannschaft der Männer, die vom Svenska Handbollförbundet (SHF) als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1959 – 1960

Liste der Kleinfeld Spiele

Einzelnachweise 

Schweden (Manner)
!Manner-Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele